

Anno 
 963 o 963 a.C.

Codici 
 963 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Werrington, nella contea di Peterborough, in Inghilterra

Matematica 
963 – numero